Tokombajew ist der Familienname folgender Personen:

 Aaly Tokombajew (1904–1988), kirgisischer Dichter
 Aisulu Asanbekowna Tokombajew (geb. 1947), kirgisische Ballerina  
 Scherboto Tokombajew (geb. 1974), kirgisischer Schriftsteller